Tomislav Brkić e Ante Pavić erano i campioni in carica, ma hanno scelto di non difendere il loro titolo in questa edizione.

In finale Vitaliy Sachko e Dominic Stricker hanno sconfitto Tomás Martín Etcheverry e Renzo Olivo con il punteggio di 6-3, 5-7, [10-8].

Teste di serie 

  Salvatore Caruso /  Federico Gaio (semifinale)
  Ruben Gonzales /  Hunter Johnson (primo turno)

<li>  Mark Vervoort /  Federico Zeballos (quarti di finale, ritirati)
<li>  Nuno Borges /  Francisco Cabral (primo turno, ritirati)

Wildcard 

  Mats Hermans /  Bart Stevens (quarti di finale)
  Flavio Cobolli /  Francesco Passaro (primo turno)

  Lorenzo Claverie /  Giorgio Ricca (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Città di Perugia 2021